Качинский — многозначное слово.
 Качинский язык — язык северной Бирмы.
 Качинский диалект хакасского языка.
 Кочинские евреи — диаспора евреев в индийском штате Керала.

 Польская фамилия 
 Качинский, Викториан Романович (1891—1986) — российский морской офицер, один из первых русских военно-морских лётчиков.  
 Качинский, Владимир Максимович (наст. фамилия Орешин, 1885—1937) — украинский советский политический деятель.
 Качинский, Никодим Антонович (1894—1976) — доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Качинский, Теодор (род. 1942) — американский террорист, более известный как Унабомбер. См. также 
 Качиньский — польская фамилия.